| mål        = {{#expr:
 19 +
 33 +
 28 +
 19
}}
| målsnitt   = 
| publik     = {{#expr:
 37479 +
 15327 +
 13063 +
 46344
}}
| publiksnitt= 
| flest mål  =  Ann Kristin Aarønes (6 mål)
| bästspelare=  Hege Riise
| bästmålvakt= 
| fairplay   = 
| medalj1    = 
| medalj1text=  (1:a titeln)
| medalj2    = 
| medalj2text= 
| medalj3    = 
| medalj3text= 
| medalj4    = Fyra
| medalj4text= 
| föregående = 1991 Kina
| följande   = USA 1999
}}
Världsmästerskapet i fotboll för damer 1995 spelades i Sverige 5–18 juni 1995. Norge slog Tyskland med 2-0 i final medan USA slog Kina med 2-0 i matchen om tredjeplats.

Spelplatser 
 Strömvallen, Gävle Kapacitet: 7 300
 Olympia (arena), Helsingborg Kapacitet: 17 200
 Tingvalla IP, Karlstad Kapacitet: 5 000
 Arosvallen, Västerås Kapacitet: 10 000
 Råsunda, Stockholm Kapacitet: 36 800

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Slutställning 

Matcher avgjorda efter förlängning räkans som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort. Lagen utslagna i kvartsfinal är rankade efter målskillnad

Källor 
 Dam-VM 1995 på FIFAs hemsida

Referenser

Externa länkar

SVT:s öppna arkiv

Fotboll i Sverige 1995
Internationella fotbollstävlingar i Sverige
1995
Sportevenemang i Helsingborg
Sportevenemang i Gävle
Sportevenemang i Västerås
Sportevenemang i Karlstad
Sportevenemang i Solna